Дударенко, Андрей:
 Дударенко, Андрей Емельянович (1912—1945) — Герой Советского Союза.
 Дударенко, Андрей Степанович (1930—2022) — советский и белорусский актёр.